Die Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (4. Wahlperiode) verzeichnet die 
Mitglieder des 4. Deutschen Bundestages (1961–1965).

Zusammensetzung 

Nach der Bundestagswahl 1961 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

In der Klammer steht die Anzahl der Berliner Abgeordneten.

Präsidium 
 Präsident des Deutschen Bundestages Eugen Gerstenmaier

 Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Carlo Schmid (SPD) Richard Jaeger (CSU) Thomas Dehler (FDP) Erwin Schoettle (SPD)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-Bundestagsfraktion Heinrich von Brentano verstorben am 14. November 1964 Rainer Barzel seit 1. Dezember 1964

 SPD-Bundestagsfraktion Erich Ollenhauer verstorben am 14. Dezember 1963 Fritz Erler seit 3. März 1964

 FDP-Bundestagsfraktion Erich Mende bis 17. Oktober 1963 Knut von Kühlmann-Stumm seit 5. November 1963

Bundesregierung 
 7. November 1961 Konrad Adenauer wird mit 258:206:26 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Adenauer IV

 19. November 1962 Die FDP-Bundesminister treten von ihren Ämtern zurück.

 13. Dezember 1962 Konrad Adenauer bildet, erneut in Koalition mit der FDP, die folgende Regierung: Kabinett Adenauer V.

 15. Oktober 1963 Bundeskanzler Konrad Adenauer tritt von seinem Amt zurück.

 16. Oktober 1963 Ludwig Erhard wird mit 279:180:24 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Erhard I

Ausschüsse 
 Der 4. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 4. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 04